Топоніми:
 Венето — сучасний регіон на північному сході Італії. 
 Венето  — історична область Італії, займає прибережну область сучасного регіону Венето. 
 Венето та Істрія — X регіон італійських володінь Римської імперії епохи принципату, пізніше провінція Римської імперії епохи домінату, Західної Римської імперії, а також, ймовірно, провінція держави Одоакра, Королівства остготів, Равенського екзархату (у складі Візантії). 

Інше:
 Венети — назва кількох племінних груп, що проживали на території Європи. 
 Венети — одна з «циркових партій» Римської імперії та ранньої Візантії. 

Див. також:
 Венеція (значення)